Манін Віталій Серафимович (1929—2016) — російський історик і теоретик мистецтва, педагог і музейний робітник; доктор мистецтвознавства, професор.
 Манін Даніелє (1804—1857) — італійський політичний та громадський діяч патріотичного спрямування епохи Рісорджименто.
 Манін Євген Миколайович (1929—2016) — працівник сільського господарства, Герой Соціалістичної Праці.
 Манін Людовіко (1725—1802) — 120-й і останній венеціанський дож.
 Манін Олександр Андрійович — старший сержант РСЧА, Герой Радянського Союзу.
 Манін Юрій Іванович (1937—2023) — радянський і американський математик.
 Манін (Анібаль Кабансон Мартінес) — іспанський футболіст.

 Вілла Манін — вілла венеціанських вельмож Манін, садово-парковий ансамбль 16-18 століть.
 Палаццо Дольфін-Манін — палац у Венеції на Гранд-каналі.